Manuel Poppinger (ur. 19 maja 1989 w Innsbrucku) − austriacki skoczek narciarski, zawodnik klubu SV Innsbruck Bergisel. Drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata z 2015 oraz brązowy medalista mistrzostw świata w lotach z 2016. Drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 2008.

Przebieg kariery 
W reprezentacji zadebiutował 18 grudnia 2004 podczas zawodów FIS Race w Seefeld. Po raz pierwszy w Pucharze Kontynentalnym wystąpił 4 lutego 2006, kiedy zajął 38. miejsce w Villach. W 2008 wywalczył w drużynie srebrny medal podczas mistrzostw świata juniorów w Zakopanem.

W Pucharze Kontynentalnym na podium po raz pierwszy stanął w styczniu 2011, a pierwsze zwycięstwo odniósł w grudniu 2013. W Pucharze Świata zadebiutował 6 stycznia 2011 w Bischofshofen, zajmując 45. miejsce. Pierwsze punkty zdobył 11 stycznia 2014 na skoczni mamuciej Kulm w Tauplitz, zajmując 12. miejsce. Dzień później był ósmy.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni startował w styczniu 2019, w ramach konkursów Pucharu Kontynentalnego w Planicy. W październiku 2019 roku zakończył karierę sportową.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Poppingera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Poppingera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty M. Poppingera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Odznaczenia 
 Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich – 2015

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka Manuela Poppingera na oficjalnej stronie FIS-u 
 Sylwetka Manuela Poppingera w serwisie skijumping.pl

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Innsbrucku
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii
Urodzeni w 1989